Chiesa dei Domenicani ad Andrano
 Chiesa dei Domenicani a Bolzano
 Chiesa dei Domenicani a Erfurt
 Chiesa dei Domenicani a Leopoli
 Chiesa dei domenicani a Tolosa

Pagine correlate 
 Predigerkirche